En fromagerie, un gradeur est une personne qui est chargée de contrôler la qualité du fromage Cantal.

En confection, un gradeur ou patronnier-gradeur est chargé de la mise au point des modèles de vêtements.

Notes et références

Confection de vêtements

Fabrication du fromage
Homonymie